Иван Швец:
 Швец, Иван Иванович — советский комбайнёр в Киевской области, Герой Социалистического Труда.
 Швец, Иван Стефанович (1917—1944) — Герой Советского Союза.
 Швец, Иван Трофимович (1901—1983) — учёный в области теплоэнергетики.